Японский краб — название нескольких животных из группы ракообразных.
 Японский краб () — краб из семейства Portunidae.
 Японский краб-паук () — краб из семейства Inachidae.
 Японский краб-стригун () — краб из семейства Oregoniidae.